Rankinova teplotní stupnici vytvořil roku 1859 William John Macquorn Rankine. Stupnice udává teplotu ve Fahrenheitových stupních, vychází z teploty absolutní nuly. Nulový bod Rankinovy stupnice se shoduje s nulou termodynamické teplotní stupnice (0 K) a označuje se 0° Rank. Stupnice je dodnes v některých zemích používána v termodynamice (USA, Velká Británie).

Související články 
 Stupeň Rankina

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 http://fyzmatik.pise.cz/113455-rankinova-teplotni-stupnice.html 

Termodynamika